Giorni contati - End of Days (End of Days) – film del 1999 diretto da Peter Hyams
End of Days – album dei Discharge